Een gemeente in Tsjechië:
 Horka (okres Chrudim)
 Horka I (okres Kutná Hora)
 Horka II (okres Kutná Hora)
 Horka nad Moravou (okres Olomouc)
 Horka u Staré Paky (okres Semily)
 Kamenná Horka (okres Svitavy)
 Andere plaatsen: 
 Horka (Saksen), Duitsland
 Hôrka, Slowakije